Charles Jarrott (1877-1944), un pilote automobile britannique ;
 Charles Jarrott (1927-2011), un réalisateur et scénariste britannique.